Noctuelle est un nom vernaculaire donné à de nombreuses espèces de lépidoptères appartenant ou ayant appartenu à la famille des Noctuidae. En plus des actuels Noctuidae, cela concerne actuellement plusieurs sous-familles des Erebidae.

Les noctuelles sont des hétérocères et la plupart de leurs imagos ont une activité nocturne. Quelques-unes de ces espèces sont considérées comme des ravageurs sous leur forme de chenille, alors appelée ver gris.

Description, physiologie et écologie 

Les caractéristiques générales des noctuelles sont celles des familles et sous-familles concernées, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations.

Liste d'espèces appelées « noctuelles » 

Liste alphabétique de noms vulgaires ou de noms vernaculaires attestés en français dans lesquels le nom « noctuelle » intervient explicitement.

Note : certaines espèces ont plusieurs noms et figurent donc plusieurs fois dans cette liste. Les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Noctuelle aquiline — Euxoa aquilina
 Noctuelle aréolée — Xylocampa areola
 Noctuelle baignée — Agrotis ipsilon
 Noctuelle basilaire — Apamea sordens
 Noctuelle batis — Thyatira batis
 Noctuelle cuivrée — Amphipyra pyramidea
 Noctuelle de l'alpiste — Apamea unanimis
 Noctuelle de l'artichaut — Gortyna xanthenes
 Noctuelle de l'asclépiade — Abrostola asclepiadis
 Noctuelle de l'orme — Dicranura ulmi
 Noctuelle de l'ortie — Abrostola triplasia
 Noctuelle de l'érable — Acronicta aceris
 Noctuelle de la canche — Oligia fasciuncula
 Noctuelle de la cardère — Heliothis viriplaca
 Noctuelle de la chélidoine — Xestia triangulum
 Noctuelle de la molène — Shargacucullia verbasci
 Noctuelle de la patience — Acronicta rumicis
 Noctuelle de la Persicaire — Melanchra persicariae
 Noctuelle de la pomme de terre — Hydraecia micacea
 Noctuelle de la tomate — Helicoverpa armigera
 Noctuelle des bourgeons du tabac — Heliothis virescens
 Noctuelle des moissons — Agrotis segetum
 Noctuelle du camérisier — Polyphaenis sericata
 Noctuelle du chou — Mamestra brassicae
 Noctuelle du chèvrefeuille — voir Noctuelle aréolée
 Noctuelle du cucubale — Sideridis rivularis
 Noctuelle du dactyle — Oligia strigilis
 Noctuelle du gazon — Tholera cespitis
 Noctuelle du maïs — Sesamia nonagrioides
 Noctuelle du noisetier — Colocasia coryli
 Noctuelle du pin — Panolis flammea
 Noctuelle en deuil — Tyta luctuosa
 Noctuelle frangée méditerranéenne — Noctua tirrenica
 Noctuelle frangée — Noctua fimbriata
 Noctuelle gamma — Autographa gamma
 Noctuelle jaune de l'artichaut — Gortyna flavago
 Noctuelle lithorhize — voir Noctuelle aréolée
 Noctuelle maculée — Acontia lucida
 Noctuelle noirâtre — Euxoa nigricans
 Noctuelle potagère — Lacanobia oleracea
 Noctuelle putride — Axylia putris
 Noctuelle radicée — Apamea monoglypha
 Noctuelle rameuse — Calliergis ramosa
 Noctuelle soumise — Ipimorpha subtusa
 Noctuelle à lunettes — voir Noctuelle de l'ortie
 Noctuelle à museau — Hypena proboscidalis
 Noctuelle à point blanc — Mythimna unipuncta

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Noctuelles, première pièce des Miroirs de Maurice Ravel (1905).

Bibliographie 
 .
 .

Lépidoptère (nom vernaculaire)
Type d'insecte ravageur
Nom d'insecte ambigu